Eerste divisie (mannenhandbal) 2011/12
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 2011/12